Протравливание может означать:

 Протравливание — химическая обработка семян и посадочного материала.
 Протравливание — то же, что травление.